Hampsänket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hampsänket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Hampsänket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn